Asquith peut faire référence à :

Personnalités 
 ,
 Herbert Henry Asquith (1852–1928), premier ministre du Royaume-Uni
 Margot Asquith (1864–1945), deuxième femme du premier ministre,
 Raymond Asquith (1878–1916), fils aîné du premier ministre,
  (1881–1947), deuxième fils du premier ministre, poète,
  (1883–1939), troisième fils du premier ministre, brigadier-général,
 Cynthia Asquith (1887–1960), écrivaine anglaise, femme de Herbert Asquith, deuxième fils de Herbert Henry Asquith,
 Violet Bonham Carter (1887–1969), 
 Elizabeth Bibesco (1897–1945), fille de H. H. Asquith et Margot Asquith,
 Anthony Asquith (1902–1968), plus jeune fils du premier ministre, réalisateur de films,
 Raymond Asquith (1952- ), diplomate.

Lieux 
 , banlieue de Sydney, Australie,
  à Asquith, Sydney, Australie,
  à Asquith, Sydney, Australie,
 Asquith, ville de la Saskatchewan au Canada,
 , Antarctique.

Automobiles 
 , un type d'automobile.